Сукель — топоним.
 
 Сукель — село в Ивано-Франковской области Украины
 Сукель — река в Ивано-Франковской и Львовской областях Украины
 Сукель (SQL) — декларативный язык программирования, применяемый для создания, модификации и управления данными в реляционной базе данных